Catalepsia projetiva, ou Pisadeira no Brasil, fenómeno natural que ocorre durante o sono
 Pisadeira (folclore), uma lenda do folclore brasileiro
 Pisadeira, uma mutante da telenovela brasileira Os Mutantes - Caminhos do Coração

Desambiguação